Михаил Воронцов може да се отнася за:

 Михаил Иларионович Воронцов (1714-1767), руски политик
 Михаил Сергеевич Воронцов (1782-1856), руски офицер и администратор